Castell de Montbui (Santa Margarida de Montbui), castell al municipi de Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia
 Castell de Montbui (Bigues), castell al poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Castell de Montbui (muntanya), turó del poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 El Castell de Montbui (urbanització), urbanització al poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental)